— 17-й сингл японской идол-группы AKB48. Вышел в Японии 18 августа 2010 года на лейбле King Records.

Промоция 
Предыдущий сингл AKB48 «Ponytail to Shushu» шёл со специальным билетиком, дававшим возможность проголосовать за любую участницу, которую купивший диск хотел видеть в 17-м сингле Победила в этих так называемых генеральных выборах Юко Осима, 2—5 места заняли Ацуко Маэда, Марико Синода, Томоми Итано и Маю Ватанабэ Участницы, занявшие первые три места, оказались на обложке типа A этого сингла.

«Heavy Rotation» стал последним синглом AKB48 с участием Эрэны Оно, которая выпустилась из группы в сентябре 2010 года.

Список композиций 
Сингл был издан в трёх версиях — Type A (CD+DVD), Type B (CD+DVD) и в  (CD).

Type A

Type B

Театральное издание

Чарты

Примечания 

Синглы AKB48
Синглы 2010 года
Песни на стихи Ясуси Акимото
Синглы King Records (Япония)